Ocean Avenue – importante arteria stradale di Santa Monica, California, Stati Uniti

Musica 
 Ocean Avenue – album del 2003 degli Yellowcard
 Ocean Avenue – singolo del 2004 dei Yellowcard
 Ocean Avenue Acoustic – album del 2013 degli Yellowcard
 Ocean Avenue Acoustic – singolo del 2013 degli Yellowcard